Virtù – in filosofia e religione, rappresentano la disposizione d'animo volta al bene
 Virtù cardinali – nel cattolicesimo, le virtù che riguardano essenzialmente l'uomo
 Virtù dianoetiche – nel pensiero aristotelico, le virtù legate al pensiero ed all'intelletto
 Virtù etiche – nel pensiero aristotelico, le virtù legate al carattere ed alla morale
 Virtù teologali – nel cattolicesimo, le virtù che riguardano Dio

 Virtù – ordine di angeli secondo la tradizione cristiana
 Virtù – piatto della cucina teramana a base di legumi, verdure e carne
 Virtù – minuterie da collezione

Pagine correlate 
 Virtus

Altri progetti